Буо́р-Хая́ (, в переводе Земляная гора) — топоним в России якутского происхождения.

 Буор-Хая (губа) — губа (залив) в южной части моря Лаптевых, вдаётся в море Лаптевых, восточнее дельты р. Лена, координаты 71°28'	131°00'.
 Буор-Хая (мыс) — мыс, самая северная точка полуострова Буор-Хая
 Буор-Хая (полуостров) — полуостров в Якутии
 Буор-Хая — коса на северо-востоке п-ва Буор-Хая, координаты 71°57'	132°58’.
 Буор-Хая — урочище, на северо-западном берегу Янского залива моря Лаптевых, координаты 71°34'	137°12'.
 Буор-Хая — река, левый приток р. Борулах, координаты 67°10'	134°56’.
 Буор-Хая — урочище, на правом берегу Оленёкской протоки в дельте р. Лена, координаты 72°21'	126°18’.
 Буор-Хая — мыс, море Лаптевых, северная оконечность полуострова Буор-Хая, координаты 71°57'	132°48'.
 Буор-Хая — река, левый приток р. Диринг-Юрях, координаты 62°52'	118°58'.

Примечания